Siemund ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Siemund (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Günter Siemund (* 1927), SED-Funktionär und Journalist
 Peter Siemund (* 1965), deutscher Anglist
 Walter Siemund (1896–1944), deutscher Schlosser, Widerstandskämpfer und NS-Opfer

Siehe auch:
 Simundt